Die Bardsragujn chumb 2021/22 war die 30. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. Juli 2021 und endete am 28. Mai 2022.

Modusänderungen 
Die zehn Mannschaften spielten im Gegensatz zur Vorsaison jeweils viermal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab.

Vereine 
Neu dabei waren der Meister der Aradschin chumb 2020/21 FC Sewan, der Zweite Norawank SC und der Dritte BKMA Jerewan. Sie ersetzten die drei Absteiger FC Lori Wanadsor, FC Schirak Gjumri und Gandsassar Kapan.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22